Faisal Bodahoom (1988. szeptember 25. –) bahreini labdarúgó, a Riffa SC csatára.

További információk 
 

1988-ban született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek